Алекса́ндр Кузьми́н:
 Кузьмин, Александр Александрович (1920—1998) — советский архитектор.
 Кузьмин, Александр Александрович (1904 — ?) — русский советский театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Кузьмин, Александр Анатольевич (род. 1978) — российский актёр.
 Кузьмин, Александр Андреевич (1841—1913) — русский архитектор, работавший в Санкт-Петербурге.
 Кузьмин, Александр Вадимович (1984—2021) — латвийский общественный деятель, правозащитник, депутат Рижской думы.
 Кузьмин, Александр Васильевич (1909—1965) — советский вице-адмирал, начальник ЧВВМУ.
 Кузьмин, Александр Викторович (1951—2019) — главный архитектор Москвы.
 Кузьмин, Александр Дмитриевич (род. 1994) — российский кёрлингист.
 Кузьмин, Александр Иванович (1941—2022) — российский дипломат.
 
 Кузьмин, Александр Трифонович (1918—2003) — белорусский советский партийный деятель, секретарь ЦК КПБ по идеологии.
 Кузьмин, Александр Яковлевич (1904—1970) — советский селекционер.